Wij (voornaamwoord)
 Wij (popgroep), een popgroep uit 1996
 Wij (roman), een roman van Jevgeni Zamjatin
 Wij (familieblad)
 Wij (film)